Die Malaysia Open 2019 im Badminton fanden vom 2. bis zum 7. April 2019 in der Axiata Arena in Kuala Lumpur statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (2. Runde)
 Shi Yuqi (Halbfinale)
 Chou Tien-chen (1. Runde)
 Chen Long (Finale)
 Son Wan-ho (zurückgezogen)
 Viktor Axelsen (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (1. Runde)
 Srikanth Kidambi (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Champion)
 Nozomi Okuhara (Halbfinale)
 Chen Yufei (Halbfinale)
 Akane Yamaguchi (Finale)
 P. V. Sindhu (2. Runde)
 He Bingjiao (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 Saina Nehwal (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Viertelfinale)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Champions)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Finale)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (1. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (Viertelfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Viertelfinale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (2. Runde)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (2. Runde)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (1. Runde)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (zurückgezogen)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Finale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (1. Runde)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (zurückgezogen)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (1. Runde)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur